Plusieurs églises de l’Église catholique ont été nommées église Notre-Dame-de-la-Paix :
 en France :
 l’église Notre-Dame-de-la-Paix d’Arnouville ;
 l’église Notre-Dame-de-la-Paix d’Étrembières ;
 l’église Notre-Dame-de-la-Paix (ou Notre-Dame-de-l’Assomption) de Sorèze ;
 l’église Notre-Dame-de-la-Paix de Suresnes ;
 en Italie () :
 l’église Notre-Dame-de-la-Paix de Bonaita.

Voir aussi